A 2. Bundesliga de 2016/17 foi a 43ª edição 2. Bundesliga, equivalente à segunda divisão do futebol alemão. Teve início em 5 de agosto de 2016 e terminou em 21 de maio de 2017. De 20 de dezembro de 2016 a 26 de janeiro de 2017, a competição foi interrompida devido a pausa de inverno.

A competição assegurou vaga direta para a Bundesliga 2017/18 ao campeão e vice. O terceiro colocado disputou (em 25 e 29 de maio) uma repescagem contra o 16º da divisão principal para decidir a terceira vaga. Os últimos dois colocados foram rebaixados para a 3. Fußball-Liga de 2017/18. O 16º colocado disputou (em 26 e 30 de maio) uma repescagem contra o terceiro colocado da terceira divisão para definir a terceira vaga do rebaixamento.

O VfB Stuttgart conquistou o título na última rodada da competição ao vencer o Würzburger Kickers por 4–1. Foi a segunda conquista da equipe, que já havia vencido na temporada 1976/77 o grupo sul da competição.

Promovidos e Rebaixados 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

 O 1. FC Nuremberg, terceiro colocado, não conseguiu superar o Eintracht Frankfurt (16° colocado na Bundesliga), permanecendo dessa forma na 2. Bundesliga.

Classificação

Equipes Participantes

Premiação

O jogo do título 
Válido pela 34ª rodada

Estatísticas

Desempenho por rodada

Resultados 
A tabela de resultados cruzados mostra os resultados de todas as partidas nesta temporada. O time da casa está listado na coluna da esquerda, a equipe visitante na linha superior.

Artilharia

Playoffs

Playoff de Promoção 

Jogo de Ida

Jogo da Volta

Playoff de Rebaixamento 

Jogo de Ida

Jogo da Volta

Ver Também 
 Bundesliga de 2016–17

2. Bundesliga
Desporto na Alemanha em 2016
Desporto na Alemanha em 2017
2016 no futebol
2017 no futebol